Пило́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Пилотская улица — улица в историческом районе Крыловка Кировского района Казани.
 Пилотская улица — улица в Москве (Внуково).

Украина 
 Пилотская улица — улица в городе Полтаве.
 Пилотская улица — улица в Хмельницком.

См. также 
 Улица Пилотов (Санкт-Петербург)